Seacliff kan syfta på följande platser:

Australien 

 Seacliff (ort i Australien), South Australia, Adelaide Hills,

USA 

 Seacliff (ort i USA), Kalifornien, Santa Cruz County, 

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar